El Nisa Aşgabat és un club de futbol de Turkmenistan de la ciutat d'Aşgabat.

Palmarès 
 Lliga turcmana de futbol: 4
 1996, 1999, 2001, 2003

 Copa turcmana de futbol: 1
 1998

Clubs de futbol asiàtics
Esport al Turkmenistan
Aixkhabad